Stege kan syfta på:

 Stege –  ett enklare slag av trappa
 Stege (poker) – en pokerterm för en pokerhand
 Stege, Danmark – en ort i Region Själland